Дисгидроз, или помфоликс (; от  +  пот + osis — «плохое потение») — поражение кожи преимущественно кистей и стоп (podopompholyx), симптомы которого напоминает экзему и сопровождается образованием внутриэпидермальных прозрачных пузырьков. Ранее считалось, что заболевание связано с закупоркой протоков потовых желез.

Синонимы: водяница, дисгидротическая экзема, Pompholyx, Dyshidrotic Dermatitis

Этиология 
Хотя заболевание впервые описано в 1873 году, его этиология до конца не выяснена. Дисгидроз обычно рассматривают как проявление аллергической реакции, связанной с пищевой или лекарственной токсидермией. Это полиэтиологическое нарушение нередко развивается после стресса, что связано с определённой наследственной предрасположенностью на фоне неблагоприятных факторов среды.

Клинические проявления 
Кожа утолщается, становится грубой, появляются ярко-розовые зудящие пузырьки, которые не лопаются. Постепенно кожа начинает шелушиться и сходить. Часто поражается ладонная часть кистей, поражения принимают иногда дугообразный характер.

Лечение 

Главным является дифференциальный диагноз (шелушение и отхождение кожи также может являться симптомом скарлатины), обычно требуется клиническое обследование, определение аллергизации организма, состояния желудочно-кишечного тракта.

Используют симптоматические и антигистаминные средства, калия и магния аспарагинат, иногда — седативные средства. Рекомендуется диета с исключением из рациона питания глютеносодержащих продуктов. Для наружного применения используются противомикробные, заживляющие, кортикостериоидные и подсушивающие мази.

См. также 
 Список заболеваний кожи (:en:List of skin diseases)
 Экзема

Примечания

Ссылки

На русском языке 
 Общие сведения

На английском языке 
 Dyshidrotic eczema  at MedlinePlus
 Images of dyshidrotic eczema  at VisualDxHealth
 MedAdvice.com
 Pompholyx  at DermNet NZ (New Zealand Dermatological Society Incorporated)
 Yahoo! Support Group 
 Comprehensive Site by a long-time sufferer, updates often
 Information, advice and shared experiences for Pompholyx sufferers 

Заболевания кожи и её придатков